|-
|(22751)||1998 UA27|| align=right|13,7|| align=right|2,227|| align=right|0,141|| align=right|4,66|| align=right|3,324||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22752)||1998 VS34|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,117|| align=right|14,80|| align=right|4,102||MBA||15. november 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(22753)||1998 WT|| align=right|17,7|| align=right|1,219|| align=right|0,570|| align=right|3,21|| align=right|1,346||APL PHA||16. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22754)||1998 WJ8|| align=right|12,7|| align=right|3,127|| align=right|0,079|| align=right|17,21|| align=right|5,529||MBA||26. november 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(22755)||1998 WO9|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,071|| align=right|5,13|| align=right|3,487||MBA||28. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22756)||1998 WA10|| align=right|16,5|| align=right|2,402|| align=right|0,157|| align=right|00,87|| align=right|3,721||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22757)||1998 WF11|| align=right|14,5|| align=right|2,901|| align=right|0,071|| align=right|3,18|| align=right|4,940||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22758)||1998 WP18|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,129|| align=right|1,81|| align=right|3,488||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22759)||1998 XA4|| align=right|13,1|| align=right|2,385|| align=right|0,183|| align=right|8,22|| align=right|3,683||MBA||11. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22760)||1998 XR4|| align=right|13,4|| align=right|2,693|| align=right|0,056|| align=right|5,19|| align=right|4,420||MBA||12. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22761)||1998 YH4|| align=right|14,5|| align=right|2,230|| align=right|0,134|| align=right|8,44|| align=right|3,330||MBA||16. december 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22762)||1998 YM12|| align=right|14,2|| align=right|2,951|| align=right|0,111|| align=right|2,80|| align=right|5,070||MBA||27. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(22763)||1999 AW3|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,154|| align=right|7,85|| align=right|4,093||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22764)||1999 AX3|| align=right|15,4|| align=right|2,152|| align=right|0,083|| align=right|3,67|| align=right|3,156||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22765)||1999 AR5|| align=right|13,2|| align=right|2,972|| align=right|0,069|| align=right|10,47|| align=right|5,122||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22766)||1999 AE7|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,194|| align=right|9,33|| align=right|4,115||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22767)||1999 AL21|| align=right|14,6|| align=right|2,434|| align=right|0,200|| align=right|3,15|| align=right|3,798||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22768)||1999 AU32|| align=right|14,6|| align=right|2,862|| align=right|0,011|| align=right|1,54|| align=right|4,841||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|22769 Aurelianora||1999 BD4|| align=right|13,4|| align=right|3,102|| align=right|0,140|| align=right|3,06|| align=right|5,462||MBA||19. januar 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(22770)||1999 BR14|| align=right|14,6|| align=right|2,294|| align=right|0,064|| align=right|6,81|| align=right|3,473||MBA||24. januar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22771)||1999 CU3|| align=right|17,0|| align=right|1,577|| align=right|0,525|| align=right|11,40|| align=right|1,981||APL||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22772)||1999 CU17|| align=right|13,4|| align=right|2,910|| align=right|0,080|| align=right|1,10|| align=right|4,963||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22773)||1999 CV17|| align=right|13,7|| align=right|3,178|| align=right|0,150|| align=right|1,14|| align=right|5,665||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22774)||1999 CA19|| align=right|12,8|| align=right|3,055|| align=right|0,067|| align=right|11,66|| align=right|5,339||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22775)||1999 CV20|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,099|| align=right|5,38|| align=right|3,640||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22776)||1999 CS24|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,135|| align=right|7,04|| align=right|3,527||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22777)||1999 CU29|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,125|| align=right|2,02|| align=right|3,728||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22778)||1999 CN63|| align=right|13,8|| align=right|2,910|| align=right|0,063|| align=right|11,61|| align=right|4,962||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22779)||1999 FU24|| align=right|13,8|| align=right|3,060|| align=right|0,134|| align=right|2,80|| align=right|5,352||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22780)||1999 FS37|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,099|| align=right|4,70|| align=right|3,361||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22781)||1999 GN4|| align=right|14,4|| align=right|2,253|| align=right|0,089|| align=right|5,41|| align=right|3,381||MBA||10. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22782)||1999 GJ19|| align=right|14,9|| align=right|2,245|| align=right|0,060|| align=right|4,23|| align=right|3,364||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22783)||1999 GT52|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,203|| align=right|3,73|| align=right|4,149||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22784)||1999 JM43|| align=right|14,4|| align=right|2,472|| align=right|0,104|| align=right|4,19|| align=right|3,887||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22785)||1999 JP62|| align=right|13,6|| align=right|3,080|| align=right|0,060|| align=right|10,26|| align=right|5,405||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22786)||1999 JY73|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,194|| align=right|5,91|| align=right|3,780||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22787)||1999 JL81|| align=right|13,9|| align=right|2,555|| align=right|0,339|| align=right|10,58|| align=right|4,083||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22788)||1999 JA136|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,208|| align=right|8,47|| align=right|3,826||MBA||15. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22789)||1999 KA4|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,091|| align=right|2,66|| align=right|3,379||MBA||18. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22790)||1999 KP4|| align=right|14,7|| align=right|1,895|| align=right|0,064|| align=right|26,30|| align=right|2,609||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22791 Twarog||1999 LL7|| align=right|15,8|| align=right|2,166|| align=right|0,201|| align=right|2,80|| align=right|3,188||MBA||14. junij 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(22792)||1999 NU|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,140|| align=right|6,17|| align=right|3,500||MBA||7. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22793)||1999 NW1|| align=right|14,6|| align=right|2,350|| align=right|0,233|| align=right|24,56|| align=right|3,601||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22794)||1999 NH4|| align=right|15,4|| align=right|2,226|| align=right|0,146|| align=right|2,98|| align=right|3,321||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22795)||1999 NX14|| align=right|14,8|| align=right|2,434|| align=right|0,213|| align=right|3,08|| align=right|3,798||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22796)||1999 NH18|| align=right|13,6|| align=right|2,989|| align=right|0,061|| align=right|9,65|| align=right|5,168||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22797)||1999 NO18|| align=right|14,6|| align=right|2,400|| align=right|0,205|| align=right|3,18|| align=right|3,716||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22798)||1999 NU18|| align=right|13,7|| align=right|3,096|| align=right|0,070|| align=right|11,17|| align=right|5,446||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22799)||1999 NH21|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,209|| align=right|7,35|| align=right|3,477||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22800)||1999 NY22|| align=right|14,5|| align=right|2,339|| align=right|0,260|| align=right|4,86|| align=right|3,576||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22801)||1999 NP39|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,257|| align=right|4,70|| align=right|3,793||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22802)||1999 PK6|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,195|| align=right|6,55|| align=right|3,439||MBA||13. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22803)||1999 RV|| align=right|14,7|| align=right|2,611|| align=right|0,295|| align=right|4,92|| align=right|4,218||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(22804)||1999 RZ1|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,198|| align=right|00,92|| align=right|3,764||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22805)||1999 RR2|| align=right|12,3|| align=right|3,141|| align=right|0,168|| align=right|17,34|| align=right|5,566||MBA||6. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(22806)||1999 RZ3|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,159|| align=right|2,81|| align=right|3,373||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(22807)||1999 RK7|| align=right|15,3|| align=right|2,174|| align=right|0,244|| align=right|2,08|| align=right|3,206||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22808)||1999 RU12|| align=right|11,9|| align=right|5,159|| align=right|0,184|| align=right|10,50|| align=right|11,72||JUT||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22809)||1999 RL13|| align=right|14,5|| align=right|2,344|| align=right|0,195|| align=right|2,16|| align=right|3,588||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22810)||1999 RQ14|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,121|| align=right|3,74|| align=right|3,513||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22811)||1999 RS15|| align=right|16,0|| align=right|2,194|| align=right|0,139|| align=right|1,15|| align=right|3,249||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22812)||1999 RY15|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,163|| align=right|2,04|| align=right|3,767||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22813)||1999 RY17|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,230|| align=right|2,37|| align=right|4,115||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22814)||1999 RJ18|| align=right|15,8|| align=right|2,447|| align=right|0,205|| align=right|3,36|| align=right|3,828||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22815)||1999 RN18|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,157|| align=right|6,22|| align=right|3,581||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22816)||1999 RL21|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,226|| align=right|3,01|| align=right|3,629||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22817)||1999 RC23|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,112|| align=right|5,59|| align=right|4,170||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22818)||1999 RX25|| align=right|15,6|| align=right|2,158|| align=right|0,182|| align=right|4,60|| align=right|3,169||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22819)||1999 RY26|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,050|| align=right|2,44|| align=right|3,513||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22820)||1999 RM31|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,101|| align=right|14,60|| align=right|4,456||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22821)||1999 RS33|| align=right|15,0|| align=right|2,255|| align=right|0,201|| align=right|4,93|| align=right|3,387||MBA||2. september 1999||Eskridge||G. Bell; Gary Hug
|-
|(22822)||1999 RT35|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,139|| align=right|8,22|| align=right|3,645||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22823)||1999 RN38|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,136|| align=right|1,53|| align=right|3,500||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|22824 von Neumann||1999 RP38|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,160|| align=right|4,68|| align=right|3,564||MBA||12. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(22825)||1999 RO39|| align=right|15,6|| align=right|2,227|| align=right|0,172|| align=right|6,70|| align=right|3,324||MBA||13. september 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(22826)||1999 RR42|| align=right|13,3|| align=right|3,060|| align=right|0,109|| align=right|10,06|| align=right|5,352||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22827)||1999 RQ45|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,139|| align=right|6,72|| align=right|3,540||MBA||8. september 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(22828)||1999 RF50|| align=right|14,1|| align=right|2,644|| align=right|0,168|| align=right|6,17|| align=right|4,298||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22829)||1999 RH52|| align=right|14,8|| align=right|2,400|| align=right|0,190|| align=right|3,37|| align=right|3,717||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22830)||1999 RW52|| align=right|14,5|| align=right|3,074|| align=right|0,198|| align=right|1,66|| align=right|5,390||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22831)||1999 RF53|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,070|| align=right|9,44|| align=right|5,094||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22832)||1999 RM54|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,225|| align=right|7,73|| align=right|3,677||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22833)||1999 RR75|| align=right|15,2|| align=right|2,226|| align=right|0,065|| align=right|4,66|| align=right|3,321||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22834)||1999 RL76|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,096|| align=right|5,45|| align=right|3,441||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22835)||1999 RT88|| align=right|14,6|| align=right|2,586|| align=right|0,188|| align=right|7,29|| align=right|4,158||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22836)||1999 RH89|| align=right|15,7|| align=right|2,515|| align=right|0,056|| align=right|1,08|| align=right|3,989||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22837)||1999 RR90|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,161|| align=right|8,42|| align=right|3,473||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22838)||1999 RF91|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,078|| align=right|4,89|| align=right|4,638||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22839)||1999 RW92|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,040|| align=right|3,30|| align=right|3,514||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22840)||1999 RB98|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,005|| align=right|5,97|| align=right|4,658||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22841)||1999 RK105|| align=right|13,6|| align=right|2,635|| align=right|0,137|| align=right|14,13|| align=right|4,277||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22842)||1999 RC107|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,064|| align=right|2,78|| align=right|4,033||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22843)||1999 RF107|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,133|| align=right|2,81|| align=right|4,428||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22844)||1999 RU111|| align=right|13,6|| align=right|2,882|| align=right|0,437|| align=right|28,37|| align=right|4,891||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22845)||1999 RA115|| align=right|13,9|| align=right|2,882|| align=right|0,066|| align=right|9,80|| align=right|4,891||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22846)||1999 RN120|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|8,12|| align=right|3,696||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22847)||1999 RO121|| align=right|15,5|| align=right|2,518|| align=right|0,114|| align=right|2,33|| align=right|3,996||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22848)||1999 RJ125|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|1,87|| align=right|3,699||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22849)||1999 RZ125|| align=right|14,3|| align=right|2,530|| align=right|0,124|| align=right|14,84|| align=right|4,024||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22850)||1999 RZ126|| align=right|13,9|| align=right|2,787|| align=right|0,199|| align=right|9,12|| align=right|4,652||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22851)||1999 RX127|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,221|| align=right|1,81|| align=right|3,543||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22852)||1999 RN129|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,168|| align=right|4,52|| align=right|3,540||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22853)||1999 RH130|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,215|| align=right|2,83|| align=right|3,678||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22854)||1999 RY131|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,162|| align=right|14,03|| align=right|4,124||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22855)||1999 RG139|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,110|| align=right|3,13|| align=right|4,124||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22856)||1999 RX142|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,059|| align=right|4,01|| align=right|4,071||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22857)||1999 RJ143|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,125|| align=right|6,09|| align=right|3,381||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22858)||1999 RV143|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,050|| align=right|5,75|| align=right|3,578||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22859)||1999 RF146|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,109|| align=right|3,10|| align=right|3,245||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22860)||1999 RA149|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,196|| align=right|00,49|| align=right|3,726||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22861)||1999 RY149|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,208|| align=right|6,17|| align=right|3,443||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22862)||1999 RG152|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,094|| align=right|1,14|| align=right|3,429||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22863)||1999 RJ152|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,053|| align=right|2,78|| align=right|4,144||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22864)||1999 RO161|| align=right|13,1|| align=right|3,124|| align=right|0,173|| align=right|1,86|| align=right|5,520||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22865)||1999 RQ173|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,137|| align=right|5,17|| align=right|5,129||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22866)||1999 RQ179|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,220|| align=right|4,99|| align=right|4,017||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22867)||1999 RZ184|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,113|| align=right|11,05|| align=right|5,161||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22868)||1999 RX187|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,128|| align=right|1,08|| align=right|4,680||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22869)||1999 RP190|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,192|| align=right|4,48|| align=right|4,286||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22870 Rosing||1999 RO193|| align=right|12,4|| align=right|2,688|| align=right|0,174|| align=right|12,84|| align=right|4,406||MBA||14. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22871)||1999 RX193|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,194|| align=right|6,99|| align=right|3,493||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22872)||1999 RM194|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,180|| align=right|5,66|| align=right|3,368||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22873)||1999 RR194|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,196|| align=right|3,45|| align=right|3,742||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22874)||1999 RO197|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,081|| align=right|6,00|| align=right|3,431||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22875)||1999 RB198|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,098|| align=right|6,58|| align=right|3,398||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22876)||1999 RR198|| align=right|14,3|| align=right|2,433|| align=right|0,212|| align=right|5,03|| align=right|3,794||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22877)||1999 RR200|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,119|| align=right|5,08|| align=right|3,480||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22878)||1999 RA202|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,180|| align=right|11,06|| align=right|4,439||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22879)||1999 RJ211|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,102|| align=right|12,89|| align=right|4,412||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22880)||1999 RL224|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,149|| align=right|7,52|| align=right|3,727||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22881)||1999 RJ227|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,301|| align=right|9,26|| align=right|5,360||MBA||5. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22882)||1999 RV230|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,195|| align=right|13,37|| align=right|4,401||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(22883)||1999 RC231|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,349|| align=right|6,57|| align=right|4,415||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(22884)||1999 RK236|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,128|| align=right|7,93|| align=right|3,653||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(22885)||1999 RS239|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,059|| align=right|6,91|| align=right|3,424||MBA||8. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22886)||1999 SB2|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,198|| align=right|12,60|| align=right|4,295||MBA||18. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22887)||1999 SX3|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,025|| align=right|1,79|| align=right|3,390||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22888)||1999 SL4|| align=right|13,4|| align=right|3,120|| align=right|0,291|| align=right|4,72|| align=right|5,511||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22889)||1999 SU7|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,155|| align=right|6,74|| align=right|4,191||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22890)||1999 SF8|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,175|| align=right|7,11|| align=right|3,413||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22891)||1999 SO11|| align=right|15,3|| align=right|2,168|| align=right|0,201|| align=right|4,43|| align=right|3,192||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(22892)||1999 SV16|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,056|| align=right|5,95|| align=right|3,721||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(22893)||1999 SD18|| align=right|15,1|| align=right|2,536|| align=right|0,229|| align=right|7,29|| align=right|4,037||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22894)||1999 TW|| align=right|14,7|| align=right|2,185|| align=right|0,219|| align=right|3,38|| align=right|3,229||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22895)||1999 TV5|| align=right|13,7|| align=right|2,579|| align=right|0,206|| align=right|11,23|| align=right|4,140||MBA||6. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(22896)||1999 TU6|| align=right|14,7|| align=right|2,334|| align=right|0,119|| align=right|3,41|| align=right|3,565||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(22897)||1999 TH7|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,059|| align=right|5,94|| align=right|3,624||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(22898)||1999 TF12|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,142|| align=right|10,36|| align=right|5,146||MBA||10. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(22899)||1999 TO14|| align=right|14,0|| align=right|2,844|| align=right|0,085|| align=right|2,88|| align=right|4,795||MBA BIN||11. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|22900 Trudie||1999 TW14|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,115|| align=right|7,33|| align=right|4,064||MBA||11. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|22901 Ivanbella||1999 TY15|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,144|| align=right|5,70|| align=right|4,113||MBA||12. oktober 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(22902)||1999 TH17|| align=right|13,6|| align=right|2,915|| align=right|0,103|| align=right|3,21|| align=right|4,976||MBA||15. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22903)||1999 TU18|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,244|| align=right|25,41|| align=right|3,700||MBA||14. oktober 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(22904)||1999 TL19|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,087|| align=right|4,79|| align=right|4,248||MBA||9. oktober 1999||Uto||F. Uto
|-
|22905 Liciniotoso||1999 TO19|| align=right|15,0|| align=right|2,225|| align=right|0,097|| align=right|4,77|| align=right|3,318||MBA||14. oktober 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(22906)||1999 TQ25|| align=right|15,0|| align=right|2,447|| align=right|0,079|| align=right|8,94|| align=right|3,827||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22907)||1999 TL26|| align=right|14,5|| align=right|3,066|| align=right|0,144|| align=right|9,92|| align=right|5,368||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22908)||1999 TK27|| align=right|14,4|| align=right|2,312|| align=right|0,080|| align=right|6,49|| align=right|3,514||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22909)||1999 TJ28|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,042|| align=right|2,22|| align=right|4,282||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22910)||1999 TM30|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,152|| align=right|00,82|| align=right|3,729||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22911)||1999 TX30|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,094|| align=right|1,91|| align=right|3,275||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22912)||1999 TF31|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,155|| align=right|7,28|| align=right|4,164||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22913)||1999 TO32|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,116|| align=right|2,07|| align=right|4,298||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22914)||1999 TU36|| align=right|14,4|| align=right|3,103|| align=right|0,312|| align=right|15,29|| align=right|5,464||MBA||13. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22915)||1999 TA40|| align=right|13,9|| align=right|2,988|| align=right|0,052|| align=right|11,49|| align=right|5,165||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22916)||1999 TX40|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,159|| align=right|13,19|| align=right|4,220||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22917)||1999 TA77|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,179|| align=right|1,18|| align=right|3,614||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22918)||1999 TZ80|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,112|| align=right|4,86|| align=right|4,117||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22919)||1999 TR91|| align=right|15,2|| align=right|2,431|| align=right|0,105|| align=right|7,23|| align=right|3,789||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22920)||1999 TF94|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,099|| align=right|3,08|| align=right|5,032||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22921)||1999 TG95|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,133|| align=right|7,65|| align=right|3,435||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22922)||1999 TF97|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,128|| align=right|7,68|| align=right|3,619||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22923)||1999 TM97|| align=right|15,7|| align=right|2,209|| align=right|0,169|| align=right|5,35|| align=right|3,282||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22924)||1999 TH101|| align=right|14,2|| align=right|2,774|| align=right|0,175|| align=right|9,90|| align=right|4,619||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22925)||1999 TH104|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,232|| align=right|3,64|| align=right|4,154||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22926)||1999 TK106|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,138|| align=right|12,50|| align=right|4,304||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22927)||1999 TW110|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,163|| align=right|4,53|| align=right|3,802||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22928)||1999 TS111|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,138|| align=right|1,62|| align=right|3,698||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22929)||1999 TL126|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,037|| align=right|4,97|| align=right|4,069||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22930)||1999 TN128|| align=right|16,0|| align=right|2,187|| align=right|0,216|| align=right|6,25|| align=right|3,233||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22931)||1999 TB132|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,134|| align=right|1,94|| align=right|5,425||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22932)||1999 TU136|| align=right|15,8|| align=right|2,713|| align=right|0,046|| align=right|1,57|| align=right|4,469||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22933)||1999 TZ141|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,143|| align=right|00,24|| align=right|4,298||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22934)||1999 TN155|| align=right|13,9|| align=right|3,182|| align=right|0,191|| align=right|2,48|| align=right|5,675||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22935)||1999 TO155|| align=right|14,3|| align=right|3,203|| align=right|0,190|| align=right|2,86|| align=right|5,731||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22936)||1999 TR172|| align=right|14,5|| align=right|2,841|| align=right|0,092|| align=right|5,21|| align=right|4,788||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22937)||1999 TZ172|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,074|| align=right|3,97|| align=right|3,724||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22938)||1999 TS173|| align=right|15,3|| align=right|3,175|| align=right|0,175|| align=right|2,69|| align=right|5,657||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22939)||1999 TU173|| align=right|15,0|| align=right|2,951|| align=right|0,057|| align=right|3,22|| align=right|5,069||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22940)||1999 TF178|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,154|| align=right|3,65|| align=right|3,682||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22941)||1999 TG194|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,243|| align=right|7,71|| align=right|3,692||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22942)||1999 TZ205|| align=right|14,6|| align=right|2,714|| align=right|0,103|| align=right|4,17|| align=right|4,469||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22943)||1999 TV209|| align=right|14,7|| align=right|3,223|| align=right|0,095|| align=right|5,88|| align=right|5,786||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22944)||1999 TB216|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,093|| align=right|3,73|| align=right|3,420||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22945)||1999 TY216|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,067|| align=right|6,10|| align=right|3,487||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22946)||1999 TH218|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,158|| align=right|10,02|| align=right|5,619||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22947)||1999 TW218|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,138|| align=right|1,83|| align=right|3,714||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22948)||1999 TR222|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,127|| align=right|14,53|| align=right|4,290||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22949)||1999 TH238|| align=right|15,6|| align=right|2,199|| align=right|0,199|| align=right|4,88|| align=right|3,260||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22950)||1999 TO241|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,118|| align=right|7,26|| align=right|3,412||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22951)||1999 TA243|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,104|| align=right|13,73|| align=right|5,611||MBA||4. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22952)||1999 TF243|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,276|| align=right|13,13|| align=right|4,070||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22953)||1999 TW245|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,079|| align=right|9,53|| align=right|4,500||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22954)||1999 TU248|| align=right|14,8|| align=right|2,789|| align=right|0,103|| align=right|6,19|| align=right|4,656||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22955)||1999 TH251|| align=right|13,1|| align=right|2,779|| align=right|0,116|| align=right|21,65|| align=right|4,632||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22956)||1999 TK253|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,172|| align=right|5,27|| align=right|3,243||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22957)||1999 TR270|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,108|| align=right|5,20|| align=right|3,424||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22958)||1999 TC288|| align=right|14,9|| align=right|2,989|| align=right|0,067|| align=right|3,21|| align=right|5,168||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22959)||1999 UY1|| align=right|14,1|| align=right|2,280|| align=right|0,109|| align=right|7,59|| align=right|3,443||MBA||16. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22960)||1999 UE4|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,161|| align=right|4,41|| align=right|3,511||MBA||27. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22961)||1999 UM14|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,139|| align=right|3,13|| align=right|3,620||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22962)||1999 UH15|| align=right|14,8|| align=right|3,096|| align=right|0,044|| align=right|3,06|| align=right|5,448||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22963)||1999 UN24|| align=right|15,1|| align=right|2,298|| align=right|0,169|| align=right|4,22|| align=right|3,482||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22964)||1999 UV28|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,086|| align=right|1,73|| align=right|3,818||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22965)||1999 UX40|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,130|| align=right|4,69|| align=right|5,436||MBA||16. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22966)||1999 UM45|| align=right|15,0|| align=right|2,410|| align=right|0,125|| align=right|6,92|| align=right|3,741||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(22967)||1999 VK4|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,236|| align=right|8,41|| align=right|4,673||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(22968)||1999 VB5|| align=right|14,4|| align=right|2,925|| align=right|0,105|| align=right|2,51|| align=right|5,001||MBA||5. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22969)||1999 VD6|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,177|| align=right|2,03|| align=right|5,438||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22970)||1999 VT8|| align=right|13,6|| align=right|3,130|| align=right|0,252|| align=right|14,88|| align=right|5,538||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22971)||1999 VY8|| align=right|14,1|| align=right|2,412|| align=right|0,226|| align=right|10,22|| align=right|3,745||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22972)||1999 VR12|| align=right|12,1|| align=right|3,018|| align=right|0,107|| align=right|10,82|| align=right|5,243||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22973)||1999 VW16|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,109|| align=right|1,93|| align=right|4,434||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22974)||1999 VN21|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,162|| align=right|5,84|| align=right|4,281||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22975)||1999 VR23|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,207|| align=right|6,69|| align=right|3,830||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22976)||1999 VY23|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,069|| align=right|7,03|| align=right|4,226||MBA||13. november 1999||Kashihara||F. Uto
|-
|(22977)||1999 VF24|| align=right|13,0|| align=right|2,545|| align=right|0,133|| align=right|12,79|| align=right|4,059||MBA||15. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|22978 Nyrola||1999 VO24|| align=right|13,1|| align=right|2,677|| align=right|0,186|| align=right|11,31|| align=right|4,378||MBA||14. november 1999||Nyrola||Nyrola
|-
|(22979)||1999 VG25|| align=right|13,8|| align=right|2,379|| align=right|0,073|| align=right|3,95|| align=right|3,669||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22980)||1999 VL27|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,164|| align=right|3,60|| align=right|3,774||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(22981)||1999 VN30|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,182|| align=right|3,33|| align=right|3,480||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22982)||1999 VB31|| align=right|14,5|| align=right|2,919|| align=right|0,017|| align=right|2,85|| align=right|4,987||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22983)||1999 VY34|| align=right|14,2|| align=right|2,946|| align=right|0,101|| align=right|00,77|| align=right|5,056||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22984)||1999 VP36|| align=right|13,5|| align=right|3,174|| align=right|0,109|| align=right|2,14|| align=right|5,655||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22985)||1999 VY48|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|12,50|| align=right|4,069||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22986)||1999 VX50|| align=right|14,6|| align=right|3,197|| align=right|0,206|| align=right|1,15|| align=right|5,716||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22987)||1999 VO53|| align=right|15,2|| align=right|2,884|| align=right|0,080|| align=right|2,17|| align=right|4,898||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22988)||1999 VN58|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,149|| align=right|1,62|| align=right|3,721||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22989)||1999 VY61|| align=right|14,7|| align=right|2,846|| align=right|0,161|| align=right|2,04|| align=right|4,800||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22990)||1999 VA62|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,128|| align=right|1,19|| align=right|4,247||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22991)||1999 VX62|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,128|| align=right|2,25|| align=right|3,505||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22992)||1999 VR65|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,009|| align=right|00,95|| align=right|5,206||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22993)||1999 VX65|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,147|| align=right|1,16|| align=right|4,218||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22994)||1999 VH66|| align=right|14,3|| align=right|2,917|| align=right|0,113|| align=right|3,01|| align=right|4,981||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22995)||1999 VM67|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,085|| align=right|4,38|| align=right|4,635||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22996)||1999 VP70|| align=right|15,2|| align=right|2,901|| align=right|0,063|| align=right|1,27|| align=right|4,941||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22997)||1999 VT70|| align=right|13,2|| align=right|3,240|| align=right|0,037|| align=right|15,38|| align=right|5,832||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22998)||1999 VY70|| align=right|14,7|| align=right|3,183|| align=right|0,132|| align=right|2,57|| align=right|5,679||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22999)||1999 VS81|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,096|| align=right|2,85|| align=right|4,289||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23000)||1999 VU87|| align=right|13,9|| align=right|2,930|| align=right|0,055|| align=right|13,93|| align=right|5,015||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov